Basileus av Trabzon, född okänt år, död 1340, var regerande kejsare av Trabzon från 1332 till 1340.

Referenser

Trabzons regenter
Avlidna 1340
Män
Födda okänt år